Сезон 2014/2015 — 11-й всего и 1-й подряд сезон для «Томи» во втором по значимости дивизионе российского футбола, а также 58-й сезон клуба в чемпионатах СССР и России.

Первый официальный матч команда провела 6 июля 2014 года против «Динамо СПб», последний — 7 июня 2015 года против «Урала».

По итогам сезона «Томь» заняла 4-е место в первенстве ФНЛ, после чего уступила в стыковых матчах, а в Кубке России дошла до 1/32 финала. Таким образом, второй сезон подряд клуб будет выступать в первенстве ФНЛ.

Форма 
 Поставщик формы:  Adidas
 Титульный спонсор:  Роснефть

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Ушли по ходу сезона

Матчи

Товарищеские матчи

Футбольная национальная лига

Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу

Кубок России

Кубок ФНЛ

Трансферы

Лето 2014

Пришли

Ушли

Зима 2014/2015

Пришли

Ушли 

* Футболист перешёл в клуб на правах аренды  
** Футболист вернулся в клуб из аренды  
*** Футболист переведён в фарм-клуб  
**** Футболист вызван из фарм-клуба

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые не были заявлены за клуб и принимали участие только в матчах Кубка ФНЛ:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в аренде в других командах:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые покинули команду по ходу сезона:

|}

Бомбардиры

Ассистенты

«Сухие» матчи

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

ФНЛ

Кубок ФНЛ. Группа «B»

Посещаемость

Общая статистика

Ссылки 
 Статистика ФНЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Статистика Кубка России на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

2014/2015
Томь